Vox (partido político) — da Espanha

Media
Vox (website) — website  americano de notícias e opiniões da Vox Media
Vox Media — empresa multinacional americana de media digitais
Vox (canal de televisão)

Desambiguações de comunicações